

Осколково — село, Алейський район, Алтайський край
 Осколково — селище, Асінівський район, Томська область